System Ubw bezeichnet

 In der Psychoanalyse die organisierte Form des Unbewussten
 Eine Zeitschrift für Psychoanalyse, siehe System Ubw (Zeitschrift)